Hiawatha
Hiawatha (Iowa)
Hiawatha (Kansas)
Hiawatha (Utah)
Little Hiawatha, personagem da Disney.
Desambiguação